«Красный театр» — название театров в первые годы СССР.

 Красный театр (Ленинград) — основан в 1924 году, в 1926 году слился с театром «Красный молот», а в 1930 году — с «Театром Народного дома», превратившись в «Красный театр Народного дома».
 Красный театр (Тбилиси), Красный театр Пролеткульта Грузии — основан в 1924 году (руководитель В. Игнатов).